Alun Williams peut faire référence à :

 (1920–1992), un présentateur radiophonique britannique,
Alun Williams, un plasticien anglo-américain.